Schnetz ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Victor Schnetz (1787–1870), französischer Maler
 Joseph Schnetz (1873–1952), deutscher Philologe
 Wolf Peter Schnetz (* 1939), deutscher Schriftsteller, Publizist und Kulturdezernent in Regensburg von 1968 bis 1973